Somali peut se référer à :
 le somali, une langue afro-asiatique parlée dans la Corne de l'Afrique ;
 les Somalis, des habitants de la Corne de l’Afrique ;
 la région Somali, une région fédérée de l'Éthiopie ;
 le somali, une race de chat ;
 le Somali, un torpilleur français.